Az 1980–1985 közötti magyar országgyűlési képviselők listája ábécé sorrendben. Az 1980-as magyarországi országgyűlési választás volt az utolsó szocialista választás, amikor többnyire egyetlen jelölt közül lehetett "választani". A választás egyfordulós volt, 1980. június 8-án történt, de június 14-én pótválasztást is tartottak. Az Országgyűlés alakuló ülését 1980. június 17-én tartották. A képviselők száma 352 volt, akik mindannyian egyéni  választókerületből jutottak mandátumhoz, ugyanakkor az ülésszak alatti elhalálozások miatt megrendezett időközi választásokon bekerült képviselők révén 1980 és 1985 között összesen 360 személy neve szerepel a listában. Az ülésszak a 32. üléssel zárult 1985. április 19-én.

Tisztségviselők

Az Országgyűlés elnöke
Apró Antal (1980. június 27. – 1984. december 19.)
Sarlós István (1984. december 19. – 1985. április 19.)

Az Országgyűlés alelnöke
Cservenka Ferencné
Péter János

Pesta László korelnök

Az Országgyűlés összetétele
1990 előtt az országgyűlésben - az egypártrendszerű berendezkedésből adódóan - frakciók nem voltak. Ugyanakkor nem mindegyik képviselő volt a Magyar Szocialista Munkáspárt jelöltje, a képviselők közel egyharmada pártonkívüli volt, akiket a Hazafias Népfront jelölt a választásra.

A 352 képviselőből 252 volt párttag, 100 pártonkívüli. 158 munkás, 46 paraszt, 130 értelmiségi, 17 alkalmazott és egy egyéb származású képviselő volt.

Az Országgyűlés képviselőinek névsora

Jegyzetek

1980–1985
Országgyűlési képviselők (1980–1985)